Памятник Хеттскому солнечному знаку () — мемориал, посвященный хеттам, созданный скульптором Нусрет Суман, установленный площади Сихия в столице Турции, Анкаре в 1978 г.

История 
Памятник является копией памятника Хатти, найденного при раскопках в Алакахоюке. В 1973 году мэр Ведат Далокай утвержил его как символ города. Изображения и скульптуры подобные Хеттскому солнечному знаку были найдены в гробницах царей Хеттов, которые представлены в Музее анатолийских цивилизаций. Сам памятник Хеттскому солнечному знаку был подарен Анкаре страховой компанией Anatolian в 1977 году.

Символом Университета Анкары является солнечный диск. Этот символ обычно причисляют к хеттской цивилизации и обозначает Анкару и Анатолию.

Знак солнца хеттов в период с 1977 по 1995 год использовался в качестве символа муниципалитета Анкары. Но 29 июня 1995 года логотип был изменен в соответствии с решением муниципального собрания Анкары.

Примечания 

Здания и сооружения, построенные в 1978 году
Появились в 1978 году в Турции
Памятники Анкары